Ranilug kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Ranilug (kommunhuvudort i Kosovo), 
 Komuna e Ranillugut, kommun,